Chambord lehetséges jelentései

 Chambord (Loir-et-Cher): francia település Loir-et-Cher megyében,
 Chambord-i kastély: világhírű reneszánsz műemlék, a Loire-menti kastélyok egyike, a Loir-et-Cher megyei Chambord községnél.
 Chambord-i kastélybirtok (Domaine de Chambord): a kastélyt övező földbirtok, Chambord grófjainak (comtes de Chambord) névadója.

 Chambord (Eure): francia település Eure megyében.
 Mont-près-Chambord: francia település Loir-et-Cher megyében